Эгертон () — английская фамилия. Известные носители:

 Эгертон, Скруп (1681—1744) — британский аристократ и придворный.
 Эгертон, Тэмсин (род. 1988) — английская актриса.
 Эгертон, Фрэнсис, 1-й граф Элсмир (1800—1857) — британский политик, путешественник, писатель и филантроп.

См. также 
 Эджертон